Luci Juli Libó, cònsol el 267 aC 
 Peteli Libó, família plebea romana
 Quint Peteli Libó Visol, decemvir el 450 aC
 Gai Peteli Libó Visol I, cònsol el 360 aC 
 Gai Peteli Libó Visol II, cònsol el 356 aC i 326 aC i potser el 333 aC
 Marc Peteli Libó Visol, cònsol el 314 aC 
 Escriboni Libó, família plebea romana 
 Luci Escriboni Libó (tribú), tribú de la plebs el 216 aC
 Luci Escriboni Libó (pretor), pretor el 204 aC 
 Luci Escriboni Libó (cònsol 192 aC), cònsol el 192 aC 
 Luci Escriboni Libó (tribú i historiador), tribú de la plebs el 149 aC, i historiador
 Luci Escriboni Libó (sogre de Sext Pompeu), tribú de la plebs el 56 aC i cònsol el 34 aC 
 Marc Livi Drus Libó, cònsol el 15 aC
 Luci Escriboni Libó Drus, conspirar contra Tiberi 
 Luci Escriboni Libó (cònsol any 16), cònsol l'any 16 
 Libó (arquitecte), arquitecte grec natural d'Elis.